Il doppio del torneo di tennis ATP Praga 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Karel Nováček e Mats Wilander che hanno battuto in finale Tomáš Krupa e Pavel Vízner per walkover.

Teste di serie 

 Libor Pimek /  Francisco Roig (semifinali)
 Vojtěch Flégl /  Andrew Florent (quarti di finale)

 Neil Broad /  Greg Van Emburgh (semifinali)
 Ģirts Dzelde /  Adam Malik (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Praga 1994
ATP Tour 1994